Лас Каситас има више значења:

 Лас Каситас, Кампо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Каситас (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Каситас (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Каситас (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Каситас (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Каситас (Уитиупан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Каситас (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Каситас (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Каситас (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Каситас (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Каситас (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Каситас (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Каситас, Тепеспан (Ајапанго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Каситас (Виља де Аљенде), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Каситас (Хименез), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Каситас (Мухика), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Каситас (Виста Ермоса), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Каситас (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Каситас (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Каситас (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Каситас (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Каситас (Изукар де Матаморос), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Каситас (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Каситас (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Каситас (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Каситас (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Каситас, Сан Бенито (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Каситас (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Каситас (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику